Ел Тулито има више значења:

 Ел Тулито (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тулито, Ла Куарента и Синко (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тулито, Ел Туле (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тулито (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику